Miejscowości w Polsce:
 Skwierczyn Lacki
 Skwierczyn-Dwór
 Skwierczyn-Wieś